L'Enlèvement de Perséphone (également appelé Le Rapt de Perséphone) fait référence au rapt de Perséphone ; en art il peut désigner :
L'Enlèvement de Perséphone, la sculpture réalisé en 1622 par Le Bernin, conservée à la galerie Borghèse de Rome ;
L'Enlèvement de Proserpine (Perséphone) par Pluton de François Girardon, dans le parc du château de Versailles ;
L'Enlèvement de Perséphone, le film de Grigóris Grigoríou sorti en 1956.